Bank of the West Classic 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2017 является 46-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде с 31 июля по 6 августа 2017 года. Турнир открывал женскую часть US Open Series того года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Гарбинье Мугуруса (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мэдисон Киз выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру на турнирах ассоциации.
 Коко Вандевеге уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Абигейл Спирс выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 20-й за карьеру в туре ассоциации.
 Коко Вандевеге выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2017
 US Open Series 2017

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Спорт в США в 2017 году
2017 год в Калифорнии
Июль 2017 года
Август 2017 года
2017
Станфорд